Justicia universal puede referirse a:
Principio de justicia universal, uno de los principios de aplicación extraterritorial de la ley penal
Corte Internacional de Justicia o Tribunal Universal de Justicia, principal órgano judicial de las Naciones Unidas (véase también Corte Penal Internacional)
Conceptos religiosos
Maat, en la religión egipcia, concepto abstracto de justicia universal, de equilibrio y armonía cósmicos (similar a la areté griega o virtus latina).
Justicia divina (creencia donde el juez es una deidad)
Juicio universal, visión religiosa del fin del mundo.
Casa Universal de Justicia, autoridad legislativa del bahaísmo.